Dominique Formhals est un homme d'affaires français, d'origine alsacienne, fondateur de la Maison de l'Alsace, et avec son père Jean d'Aquatique Show. Jean Formhals avait créé avec son épouse Fernande l'animation "Féerie des eaux" au cirque Bouglione, reprise ensuite au Circus World à Orlando (USA).

Biographie

Formation 
À Furdenheim, Jean Kohler, conducteur de trains à la SNCF, lui demande d'animer un événement, concept de jeux d'eau qu'ils exportent ensuite dans le monde entier : Dubaï, Etats-Unis, Amérique du Sud, Chine pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Carrière 
Son premier contrat est pour le Cirque Bouglione puis pour le Puy-du-Fou en Vendée, en 1984, le centenaire de la tour Eiffel, en 1989, puis l'Exposition universelle de Séville, en 1992, et obtient le Bretzel d'or. Propriétaire d'Alsace 20, il est en négociation avec BFMTV pour une reprise. La Chine est son premier client après l’Exposition universelle de Shanghai de 2010, avec le plus grand théâtre d’eau flottant du monde puis pour celle de 2020 à Dubaï. Un contrat de 6 M€ avec Universal Studios, la Coupe du monde de football 2018, à Moscou, (pour 2,4 millions d’euros), le mur d’eau du nouvel hôtel-museum Krønasår à Europa-Park, SeaWorld, le casino de Sidney, l’Aéroport LaGuardia de New York, à New-York, fin 2019, et le Cirque du Soleil ne l'empêchent pas de dire non à une fontaine dans un stade en pleine guerre du Darfour et en Birmanie et fait l’objet d’un reportage télé dans le cadre de l’émission Grand Reportages consacrée au métier de fontainier ce dimanche 9 juin sur TF1.

Références

Bibliographie

Liens externes 

 
 
 

Industriel alsacien
Homme d'affaires français